Сборная Канады по баскетболу — национальная баскетбольная команда, представляющая Канаду на международной баскетбольной арене. Управляется Федерацией баскетбола Канады.

Канада заняла четвёртое место на чемпионате Америки 2009 и квалифицировалась на чемпионат мира 2010. На Олимпийских играх 1936 команда завоевала серебро.

Выступления на ЧМ

Выступления на ОИ

Выступления на чемпионате Америки

Состав 

Канада
Сборная Канады по баскетболу